Carreiras puede referirse a:

en España 
Carreiras (Lalín), lugar de la parroquia de A Xesta, concello de Lalín.
Carreiras (Lobera), lugar de la parroquia de Santa Cruz de Grou, concello de Lobera.
Carreiras (Puentecesures), lugar de la parroquia de Pontecesures, concello de Puentecesures.
As Carreiras (El Barco de Valdeorras), lugar de la parroquia de Millarouso e Santurxo, concello de El Barco de Valdeorras.
As Carreiras (Lalín), lugar de la parroquia de Vilanova, concello de Lalín.
As Carreiras (Mañón), lugar de la parroquia de Mañón, concello de Mañón.
As Carreiras (Monfero), lugar de la parroquia de Taboada, concello de Monfero.
As Carreiras (Pastoriza), lugar de la parroquia de A Regueira, concello de Pastoriza.

en Portugal 
Carreiras (Portalegre)
União das Freguesias de Carreiras (São Miguel) e Carreiras (Santiago)
São Miguel de Carreiras
Santiago de Carreiras